Васюгино — деревня в Новоржевском районе Псковской области России (Жадрицкая волость)
 Васюгино — деревня в Новоржевском районе Псковской области России (Макаровская волость)